Victimizer může být:

 anglický pojem pro osobu, která svým konáním činí z druhých oběti, viz též viktimizace
 Victimizer (dánská hudební skupina) – dánská speed/thrash metalová kapela
 Victimizer (nizozemská hudební skupina) – nizozemská death metalová kapela